Camille Crenier (1880-1915), sculpteur français ;
 Henri Crenier (1873-1948), sculpteur américain.